Moerbeke kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Moerbeke, Belgien, kommun i Flandern, Östflandern,

Frankrike 

 Morbecque, kommun i Nord-Pas-de-Calais, Département du Nord, 

Robotskapade Belgienförgreningar